Laguna hace referencia a varios artículos:

Hidrografía 

 laguna, depósito de agua generalmente dulce y de menores dimensiones que un lago;

Antropología 

 Pueblo de Laguna, etnia americana;

Arte 

 Laguna (arte), hueco o parte faltante producida originalmente o por el paso del tiempo en una obra de arte;

Deporte 

 Club de Fútbol Laguna, institución deportiva de Torreón, México;
 Club Santos Laguna, institución deportiva de Torreón, México;

Derecho 

 Laguna jurídica, ausencia de regulación normativa;

Educación 

 Universidad de La Laguna, institución educativa de San Cristóbal de la Laguna, España;

Localidades y divisiones administrativas 

 La Laguna (Córdoba), localidad de la provincia de Córdoba (Argentina);
 Laguna, antiguo nombre de la localidad de Padilla (Bolivia);
 Laguna (Brasil), municipio de estado de Santa Catarina;
 La Laguna de Zapallar, localidad de la V Región de Valparaíso, Chile;
 La Laguna (El Salvador), municipio del departamento de Chalatenango, El Salvador;
 La Laguna (Filipinas), provincia;

España 
 La Laguna (Castrillón), lugar del concejo de Castrillón, Asturias.;
 La Laguna (Linares), unidad poblacional incluida en el municipio de Linares;
 La Laguna (Los Llanos de Aridane), localidad de la isla de La Palma;
 La Laguna (Parla), barrio de la ciudad de Parla;
 La Laguna (Polaciones), localidad del municipio de Polaciones, Cantabria;
 La Laguna (Villar del Río), población de la provincia de Soria;
 Pajares de la Laguna, municipio de la provincia de Salamanca;
 San Cristóbal de La Laguna, municipio y ciudad de la isla de Tenerife;
 El Tercio de la Laguna, localidad madrileña en el municipio de Villavieja del Lozoya;
 Ventorros de la Laguna, localidad del municipio granadino de Loja.;
 Laguna de Cameros, municipio de La Rioja;
 Laguna de Duero, municipio de Valladolid;
 Laguna de Negrillos, municipio de la provincia de León;
 Reserva natural dirigida de la Laguna de Gallocanta, Aragón;
 Laguna Dalga, municipio de la provincia de León;
 Lagunas de Somoza, localidad del municipio de Val de San Lorenzo en la provincia de León;
 La Laguna, localidad del municipio de Vega de Valcarce en la provincia de León;

Estados Unidos 

 Laguna Beach (California), localidad de California;
 Laguna Hills, localidad de California;
 Laguna Niguel, localidad de California;
 Laguna Woods, localidad de California;
 Laguna Beach (Florida), localidad de Florida;
 Laguna (California), localidad de California;
 Laguna West-Lakeside, localidad de California;
 Laguna (Nuevo México), localidad de Nuevo México

México 

 Zona metropolitana de La Laguna, zona metropolitana entre los estados de Coahuila y Durango;
 La Laguna (Orizatlan), población del Municipio de San Felipe Orizatlan Hidalgo;
 La Laguna (Eduardo Neri), población del municipio de Eduardo Neri;
 Sierra La Laguna, reserva de la biosfera en el estado de Baja California Sur.

Panamá 

 La Laguna (Panamá Oeste), localidad de la provincia de Panamá Oeste;
 La Laguna (Veraguas), localidad de la provincia de Veraguas;

Psicología 

 Laguna mental, pérdidas pequeñas o importantes de memoria;

Terreno 

 Laguna, en castellano medieval, descampado que normalmente se situaba cerca de las puertas principales de las ciudades amuralladas.

Transporte 

 Estación de Laguna, estación de Madrid, España;
 Renault Laguna, modelo de coche de la marca francesa Renault.